Perré, revêtement en pierre sèche 
 Aristide Perré, illustrateur et auteur de bande dessinée
 Danièle Perré, artiste-peintre française